Neruda kan avse:

Pablo Neruda
 Pablo Neruda (1904–1973), chilensk författare, nobelpristagare

Andra personer
 Franz Neruda (1843–1915), dansk cellist och kompositör
 Jan Neruda (1834–1891), tjeckisk författare
 Johann Baptist Georg Neruda (1707–1780), böhmisk kompositör
 Josef Neruda (1807–1875), tjeckisk organist och musiklärare 
 Wilma Neruda (1838–1911), mährisk violinist
 Ludwig Norman-Neruda (1864–1898), engelsk alpinist
 Maria Neruda-Arlberg (1840–1920), svensk violinist

Astronomiska objekt
 Neruda (asteroid), asteroid
 Neruda (krater), krater på planeten Merkurius

Efternamn